Wiaczesław Biełow (1938-2010) – radziecki pięcioboista
 Wiaczesław Biełow (ur. 1983) – rosyjski hokeista